Наташа Хастингс — легкоатлетка США, которая специализируется в беге на 400 метров. Олимпийская чемпионка 2008 года и чемпионка мира в 2007, 2009 и 2011 годах в составе эстафеты 4×400 метров. Чемпионка мира среди юношей 2003 года, среди юниоров 2004 года. На чемпионате мира в помещении 2012 года заняла 3-е место с результатом 51,82.

Победительница чемпионата США 2013 года с результатом 49,94.

Установила национальный рекорд в беге на не стандартной дистанции 300 метров — 36,25 с на гран-при New Balance (февраль 2016).

В настоящее время проживает в городе Локуст-Грув, округ Генри, Джорджия.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике